Vermipardus är ett släkte av tvåvingar. Vermipardus ingår i familjen Vermileonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Vermipardus